Paradero, puede referirse a:

 Paradero, una ciudad de Bolivia.
 Nombre dado algunas veces a los Centros de Transferencia Modal.
 Nombre que se le da a las paradas de autobús en América. 
 Paradero (banda), banda peruana de rock.
PARADERO: Lugar donde se baila teibol dans PARADERO
 y paradera.